Daniel Richardsson (1982-), fondeur suédois ;
 Richard Richardsson (1972-), snowboardeur suédois.